

Коржеуць () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Хілішеу-Хорія.

Коржеуць () — село у Бричанському районі.